Го́рак — чешская и украинская фамилия. Известные носители:

 Горак, Андрей Григорьевич (1946—2010) — митрополит Львовский и Сокальський УПЦ КП.
 Горак Анна Ивановна (1931—2009) — украинский философ, доктор философских наук, профессор.
 Горак, Вальтер (1931—2019) — австрийский футболист, нападающий.
 Горак, Иржи (1884―1975) ― чешский фольклорист, этнограф и литературовед.
 Горак, Йозеф (1931―2005) ― чешский бас-кларнетист.
 Горак, Мартин (род. 1980) — чешский футболист.
 Горак, Роман Дмитриевич (род. 1942) — советский прозаик, заслуженный работник культуры Украины, кандидат химических наук, доцент.
 Горак, Славек (род. 1975) — чешский режиссёр и сценарист.
 Горак, Ярослав (1922―1994) ― чешский селекционер винограда.

См. также 
 Хорак